Noise and Confusion (in italiano Rumore e Confusione) è stato un festival musicale svoltosi al Millennium Stadium di Cardiff il 10 dicembre 2005.

Vista la grande affluenza di pubblico, stimata intorno ai 60.000 spettatori, si ipotizzava che la manifestazione sarebbe potuta organizzarsi con cadenza annuale; tuttavia non è stata mai più ripetuta.

Gruppi
 Coral
 Foo Fighters
 Oasis
 Razorlight
 Subways

Note

Collegamenti esterni
Noise and Confusion
Oasis Official website
Foofighters
Razorlight
The Coral
The Subways
Nic Armstrong and the Thieves
Yeti
Millennium Stadium
Chink2love's Pictures from 2005 Noise and confusion
Review by Wessex Scene

Festival musicali britannici